Název Karklė může znamenat:
 obec:
 Karklė – ves na břehu Baltu v Litvě
 Karklė – ves na břehu Kuršského zálivu při ústí říčky Karklė, v Kaliningradské oblasti Ruska, přejmenovaná v r. 1946 na Мысовка (Mysovka)
 vodní tok:
 Karklė – levý přítok Akmeny v Litvě (kód 16010511)
 Karklė – levý přítok Gausantė v Litvě (kód 10012133)
 Karklė – pravý přítok Liepony v Litvě (kód 15010573)
 Karklė – pravý přítok Němenu v Litvě (kód 10011750)
 Karklė – říčka ústící do Kuršského zálivu v Kaliningradské oblasti Ruska, přejmenovaná v r. 1946 na Razliv